Dosan Ahn Changho Submarins de classe és la fase final del programa de Submarí d'Atac coreà. El primer KSS-vaixell d'III serà a punt per servei per 2020. El pla anterior era per tenir una unitat operacional a punt per 2017. A causa del cubicatge relativament pesat del vaixell (3000~3500 tones, per damunt 3800 tones cubicatge ple) i el fet que sigui construït amb tecnologies coreanes locals (les tecnologies sensibles podrien ser blocades d'exportació) la producció del submarí va ser retardada. Aquesta classe nova de vaixell tindrà el Sistema de Llançament Vertical coreà que serà capaç de portar fins a 10 indigenous Chonryong submarí-llançat cruise míssils. El primer submarí en la República d'Armada de Corea per tenir aquesta classe de capacitat. També tingui molts altres millores van comparar als seus predecessors. Els informes indiquen Corea del Sud fins i tot podria desplegar SLBMs dins el vertical launchers. Desenvolupament de SLBMs per l'agència per Desenvolupament de Defensa és esperada per ser completat per 2020. SLBMs Serà un derivat de Hyunmoo-2 míssils balístics.

Jangbogo Submarí de classe de l'III

Va detallar especificacions de KSS-III (Jangbogo 3) Lot-jo:

Ple-longitud: 83.5m

Biga: 9.6m

Diàmetre de sensor de la pressió: 7.7m

Glop: 7.62m

Tripulació: 50 mariners

Velocitat màxima: 20 nusos

Cruising Gamma: 10,000 nm

Arqueig de superfície: 3358 tones

Arqueig submergit: 3705 tones

cost: 900$ millions

KSS-II de Lot de l'III

Damunt 25 d'abril de 2016 hi hi havia un Congressional sessió d'Oïda va aguantar immediatament després que Corea del Nord és llançament de SLBM, el qual va aixecar algunes qüestions importants sobre les capacitats de submarí de l'Armada de ROK per contraatacar aquesta amenaça.

Dins resposta a qüestions si Armada de ROK era actualment capacitats en desenvolupament per contraatacar amenaça de SLBM, el ministeri va confirmar que KSS-Lot d'III-II experimentarà procés de redefinició abans que construcció (durador fins que 30 de desembre de 2018) per acomodar alguna capacitat important upgrades. Aquests upgrades donarà el Lot-Submarins d'II capacitats millors a ambdós atacant terra estratègica-va basar facilitats i actuant anti-submarí warfare.

Segons la declaració de DAPA recent, el Projecte de Submarí de Generació Pròxim l'equip va aguantar un "Sistema reunió de Revisió" Funcional en KSS-Lot d'III-submarí d'II en juny tardà 2017. A través d'aquesta reunió, l'equip de projecte era capaç de confirmar els requisits de disseny pel Lot-submarí d'II sota el desenvolupament és bé reflectit en el disseny. Com a resultat, seguint el Lot-jo, el Lot-programa d'II ha estat promogut i el disseny ha començat per materialitzar.

Va esperar canvis de Lot-II comparat a Lot-jo:

» Lengthened hull (Aproximadament 10 metres)

» Augment de cèl·lules de VLS de 6 a 10

» Sistema indigena de combat i sensors

» LiB I, potencialment, Alt-Superconductor de Temperatura (HTS) motor per sistema de propulsió elèctric ple integrat
Pàgines amb traduccions sense revisar